Der Stürmer (en. The Striker) - grecka grupa grająca NSBM z Aten. 

Grupa Lamentation (również Nachtkaiser), gdzie grali Hanker i JVH była ich projektem ambientowym sprzed czasów stworzenia Der Stürmer. "Der Stürmer" - antyżydowska gazeta wydawana w latach 1933-1945, w Niemczech.

Wiele materiałów jest wciąż tworzonych, jak np. split z Spear of Longinus. Grupa wzięła również udział w trybucie Graveland, wydanym w roku 2006, a zagrali cover piosenki For Pagan and Heretic's Blood.

W ich twórczości można usłyszeć mieszankę wczesnego, surowego black metalu oraz lżejszych brzmień, jak RAC czy Hatecore. Sami muzycy stanowczo mówią, że ważniejszy dla nich jest przekaz, a dopiero potem liczy się muzyka.

Muzycy

Obecny skład zespołu 
 Henker - cała muzyka
 Jarl Von Hagall - śpiew, gitara elektryczna
 Commando Wolf (L. W. Darkoan) - śpiew
 Tyranos Sigel - sesyjnie perkusja

Sesyjni muzycy 
 Aithir - sesyjnie perkusja

Dyskografia

Albumy studyjne, mini-albumy i dema 
 (1999) - Europa Erwache! (Demo)
 (2000) - Siegtruppen (Demo)
 (2001) - The Blood Calls for W.A.R. (LP)
 (2002) - Iron Will And Discipline (EP)
 (2006) - A Banner Greater Than Death (LP)

Splity 
 (2003) - Polish-Hellenic Alliance Against Z.O.G.! (wraz z Capricornus)
 (2004) - Der Stürmer / Galgenberg (wraz z Galgenberg)
 (2004) - Once and Again Plundering the Zion (wraz z War 88)
 (2005) - Arghoslent/Mudoven/Der Stürmer (wraz z Arghoslent i Mudoven)
 (2007) - Si Vis Pacem, Para Bellum (wraz z Totenburg)
 (2007) - Those Who Want To Create... Must Have the Will To Destroy! (wraz z Evil i Nacht und Nebel)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Narodowosocjalistyczne zespoły blackmetalowe
Greckie zespoły blackmetalowe